Mănescu:
 Manea Mănescu
 Ramona Nicole Mănescu